Baków, inne nazwy: Bąków, Batków Groń, Czeretnik lub Czeretniki (766 m) – najwyższy szczyt w Paśmie Pewelskim. Znajduje się w nim pomiędzy szczytami Bigoska (742 m) i Ubocz (733 m). Według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski pasmo to należy do Beskidu Makowskiego.

Południowo-wschodnie stoki Bakowa opadają do doliny Pewlicy i są w dużym stopniu bezleśne. Od doliny tej rzeki aż po wierzchołek Bakowa podcgodzą nimi pola i zabudowania miejscowości Pewel Wielka. Bezleśny jest również grzbiet ciągnący się od Bakowa do Uboczy, natomiast stoki północno-zachodnie, opadające do doliny potoku uchodzącego do Łękawki są całkowicie zalesione.

Szlak turystyczny 
  żółty: Jeleśnia (Mutne) – Janikowa Grapa – Garlejów Groń – Zwaliska – Baków – Ubocz – Gachowizna. Czas przejścia: 2.30 h, ↓ 2.10 h

Przypisy 

Szczyty Beskidu Makowskiego